Свободен университет е названието на множество висши учебни заведения в цял свят, често пъти частни и това им название има за цел да покаже необвързаността им със системата от държавни висши учебни заведения:

В България 
 Свободен университет за политически и стопански науки, съществувал от 1920 до 1940 г. и чийто правоприемник днес е УНСС;
 Варненски свободен университет;
 Бургаски свободен университет;

В Европа 
 Амстердамски свободен университет;
 Берлински свободен университет;
 Болцански свободен университет, Болцано, Италия;
 Брюкселски свободен университет () (френскоезичен);
 Свободен университет Брюксел () (нидерландскоезичен);
 Украински свободен университет, Мюнхен, Германия.